Flachbogen hat mehrere Bedeutungen:
Amerikanischer Flachbogen sowie andere flache Bauformen der Schusswaffe, siehe Bogen (Waffe)
Flachbogen (Architektur)
Flachbogen (Verkehrstrassierung)